Reaction – album di Rebbie Jackson del 1986
 Reaction – singolo di Rebbie Jackson del 1986
 Reaction – singolo dei Dead Letter Circus del 2008
 Reaction Records – etichetta discografica britannica